Па́вел Ива́нович Пру́дников (, 14 июля 1911, деревня Старый Дедин Климовичского повета Могилёвской губернии — 16 марта 2000, Минск) — белорусский советский поэт, прозаик. Заслуженный работник культуры Республики Беларусь (1992).

Двоюродный брат поэта Алеся Прудникова.

Ранние годы и первые шаги в литературной деятельности 
Павел Прудников родился в многодетной крестьянской семье. На время его детства пришлись Первая мировая война (1914—1918), установление новой, коммунистической, власти в государстве и гражданская война, а также Советско-польская война 1919—1921 годов. Благодаря географическому положению деревни Старый Дедин, она оказалась вне театров боевых действий, но в 1918—1920 фактически находилась в прифронтовом положении. Это привело к тому, что соседние школы постоянно закрывались, и Павлу пришлось долго ждать постоянное место учёбы. Только в 1930 году он окончил семилетнюю школу в соседней деревне Милославичи.

В 1924 году, начав изучать литературу, впервые проявил стремление к литературному творчеству и написал стихотворение «Тропинка». Как раз в это время развернулся процесс белорусизации в БССР. Это способствовало тому, что Павел с самого начала писал произведения на белорусском языке. С 1926 года он и его двоюродный брат Алесь Прудников сочиняли стихи и стали школьными поэтами. Параллельно был деткором, юнкором, селькором разных газет. Так, например, когда был найден клад старинных монет в деревне Старый Дедин, он с Алесем написал про это репортаж в газету «Беларуская вёска».

Жизнь и творчество в 1930-е гг 
В начале 1930-х годах ему пришлось часто менять место работы. После окончания школы он отправился в Донбасс, там работал шахтёром, металлургом, но скоро вернулся в Белоруссию; затем — в Могилёве, на строительстве фабрики по производству шёлка (стройки первой пятилетки). Вместе с двоюродным братом Алесем Прудниковым жил в Минске, а работал грузчиком на железнодорожной станции «Минск-товарная». Несколько раз пробовал себя актёром в театральной группе, но каждый раз бросал. В 1931—1932 годы работал в Белорусском радиоцентре, корреспондентом различных газет.

Летом 1930 года в республиканской газете «Пионер Беларуси» было напечатано стихотворение Павла Прудникова «На вакацыі». Это событие он и считал началом своей профессиональной литературной деятельности. В 1930 в газете «Чырвоная змена» было напечатано несколько его стихотворений, которые легли в основу его будущей первой книги «Песни грузчиков» (, 1932, в соавторстве с Я. Субочем). В 1931 году написал первую поэму — «Пикет за пикетом». В 1930-е годы он печатался под псевдонимом Павлюк Буравей (чтобы не путаться с Алесем Прудниковым). Работая в Минске, познакомился со многими белорусскими писателями и поэтами того времени, в том числе с Янкой Купалой, Якубом Коласом, Михасем Чаротом, Платоном Головачом и другими. Позже воспоминания о них легли в основу книги «Далёкое, но не забытое» (, 1988) и не только.

В 1932 году был принят на творческое отделение литфака Минского Высшего педагогического института, но скоро оставил его.

В 1932 году поехал в Ленинград, где поступил в Ленинградский институт иностранных языков, а с 1933 стал студентом Ленинградского пединститута имени Покровского (Бубнова). В Ленинграде установил связи с белорусской секцией Ленинградского отделения Союза советских писателей СССР. По предложению профессора пединститута К. А. Пушкаревича (по совместительству — учёного секретаря Института славяноведения Академии наук СССР) после окончания ВУЗа в 1937 году был послан учиться в аспирантуру Академии наук изучать славянские языки, но так и не успел приступить к учёбе, так как 11 августа был арестован.

В ГУЛАГе и первые годы после освобождения 
Павел Прудников несколько месяцев содержался в ленинградских «Крестах». Был приговорён к восьми годам ссылки. Первоначально был этапирован в Бурятскую АССР. В заключении работал на строительстве железных дорог, на строительстве шинного завода в Омске и горно-металлургического комбината в Норильске, грузчиком в речном порту Енисейска (Красноярский край).

После окончания тюремного заключения (август 1945 года) работал токарем вагонного депо Норильской железной дороги, потом директором библиотеки Норильского горно-металлургического техникума.

После возвращения в родные места (1946 год) работал в средних школах Смоленщины (г. Рославль, Рославльский и Ершичский районы). Здесь познакомился со своей будущей женой Анной. Но долго задерживаться на одном месте не удавалось, так как существовала угроза быть арестованным повторно, поэтому Павел с семьёй вынужден был уехать со Смоленщины. В это время в семье родились две дочери: Ольга и Нина.

В 1952 году они остановились на Браславщине в деревне Слободка. В первое время семья оказалась в трудном материальном положении. Павел устроился на работу учителем русского языка, литературы и истории в местной школе, а его жена Анна — учительницей младших классов.

В январе 1956 года был реабилитирован.

Начал снова печататься с 1959 года, таким образом, полноценно вернувшись к литературной деятельности. Это событие поэт рассматривал как своё второе рождение, поэтому когда в 1968 года вышел его второй сборник стихотворений, он назвал его «Время моего рождения» ():

Позднее творчество 
В 1968—1969 гг. Павел Прудников и его семья переехали в Минск. В 1968—1971 гг. работал старшим редактором журнала «Служба быта Беларуси».

С 1971 года — на пенсии, что дало ему больше времени заниматься литературной деятельностью и этот период стал наиболее плодотворным в его творчестве. С 1971 г. — член Союза писателей Беларуси. В 1970—1980-х гг. он выпускает ряд сборников стихотворений, среди которых наиболее значительным является сборник избранных произведений «Моя магистраль» (, 1981). Стихи пронизаны темами родной Могилёвщины, красоты Браславщины, впечатлениями от путешествий в Чехословакию, на Кавказ.

Дважды, в середине 1970-х и в конце 1980-х гг., Павел Прудников посещал места своего заключения, в результате чего в 1975 был написан ряд стихотворений, а в 1989 г. — рассказ «По знакомым жгучим тропам» (). В 1987 году выходит книга для детей школьного возраста «Зарница» (). В 1988 году вышла книга воспоминаний «Далёкое, но не забытое» (), где автор описывает личные встречи со многими белорусскими литераторами, начиная от Янки Купалы, Якуба Коласа, Змитера Жилуновича (Тишки Гартного), писателя и первого главы правительства Белорусской ССР, и заканчивая Аркадием Кулешовым и Иваном Мележем.

Тема сталинских репрессий в творчестве 
С наступлением Перестройки в СССР появилась возможность открыто писать и на тему сталинских репрессий. Ещё с 1950-х гг., со времён оттепели, Павел Прудников вынашивал замысел написать про события, свидетелем которых он был, и начал делать первые записи. Но соответствующая возможность появилась только через тридцать лет. Первым произведением такого типа стала поэма «Таймыр», составленная в 1975—1987 гг. (опубликована в журнале «Полымя» в 1988 г.).

В 1993 году вышла книга «За колючей проволокой» (), за которую автор позднее получил премию Федерации профсоюзов Беларуси. Она была составлена из двух повестей: «Ежовые рукавицы» и «Северный ад» () — самых крупных произведений автора. Повести носят автобиографический характер: главным героем является Михась Остёрский, прототипом судьбы которого стала судьба автора. Первая рассказывает про мучения главного героя в ленинградских «Крестах»; во второй рассказывается про то, как Михась отбывал срок заключения в Сибири.

В 1996 году в своём последнем сборнике стихов «Пороша» () Павел Прудников поместил поэму «Каждый второй» (), также посвящённую жертвам сталинских репрессий.

Последние годы жизни и неосуществлённые планы 
В последние годы жизни Павел Прудников был сильно болен, из-за чего утратил возможность самостоятельно записывать новые произведения. Тем не менее, он не останавливал творческую деятельность, диктуя новые стихотворения под запись своим близким.

В 1998 году к Павлу Прудникову обратился белорусский писатель Леонид Моряков, который собирает данные о репрессированных в годы сталинского режима. Павел Прудников надиктовал свои воспоминания о дяде Леонида — Валерии Морякове, который был арестован и расстрелян в 1937 году.

В планах писателя было также опубликовать повесть «Опала» () — продолжение повестей «Ежовые рукавицы» и «Ад» — и поэму «Изгой» (), в которых рассказывалось про мытарства бывшего заключённого уже после выхода на свободу. Фактически в этих произведениях автор хотел рассказать про свои скитания второй половины 1940-х — начала 1950-х гг. Но издание произведения так и не было осуществлено. Также он хотел издать книгу «Незажившие раны» () о принудительной коллективизации в белорусской деревне в 1930-е гг. Неопубликованными остались множество стихотворений, поэма, посвящённая чернобыльской трагедии, другие воспоминания об известных деятелях белорусской культуры. Также в планах писателя было издание сборника избранных произведений под названием «Отзвук» (). Но будучи больным, он не успел осуществить этот замысел.

Значение творчества 
Павел Прудников создал произведения как в стихотворной, так и в прозаической форме: стихи, поэмы, повести, воспоминания, стихотворения для детей. Творчество отразило сложную судьбу автора. В нём переплелись и восславление советского общества и его достижений, и показ обратной стороны советской системы — репрессий, — и философское размышление о жизни, и воспевание красоты природы и родной земли.

Произведения 1930-х гг. отмечены следами того времени. Основной их лейтмотив — прославление ударного труда, трудового энтузиазма, им свойственна патетика воззваний, лозунговость. Явно чувствуется влияние творчества Владимира Маяковского, особенно в плане построения стиха. В более позднем возрасте в его творчестве значительное место начинают занимать размышления о жизни, которые часто переплетены с воспеванием красоты родной земли и осмыслением её прошлого. Павел Прудников стал одним из первых белорусских поэтов, который посвятил свои стихотворения красоте Браславского края.

Значителен в творчестве Павла Прудникова ряд произведений, посвящённых сталинским репрессиям. Особенностью творчества поэта является то, что он воплотил рассказ про это в стихотворной форме (поэмы «Таймыр», «Каждый второй», подборка стихотворений «Балючая памяць»). В повестях и поэмах автор описал события, свидетелем которым был сам.

Опыт общения с литераторами разных эпох продолжительностью в полстолетия был воплощён в сборнике воспоминаний «Далёкое, но не забытое» (Мн., 1988). Значительная часть книги отведена воспоминаниям про молодых белорусских поэтов и писателей 1930-х гг., многие из которых погибли на войне либо во время большого террора в СССР: Змитрока Астапенко, Алеся Дударя, Михася Зарецкого, Тодора Кляшторного и других.

Стихи Павла Прудникова часто отличались простотой содержания и ритмико-интонационным звучанием, но это же послужило причиной для указания автору, что его произведения недостаточно глубоко раскрывают суть освещённых проблем, не представляют собой ничего особенного, новаторского, указывали на последствия тридцатилетнего перерыва в творчестве. Такие оценки творчества Павла Прудникова содержатся в письмах редакторов издательств, которые высылали их с отказом на издание очередного сборника стихотворений или рассказов. Не в последнюю очередь именно поэтому такое количество произведений, о которых было сказано выше, осталось неизданным. Такого же рода критика (в плане поверхностности описываемого материала) содержалась и в первоначальных рецензиях на книгу воспоминаний «Далёкое, но не забытое».

На стихи Павла Прудникова «Першамайская» («Первомайская») и «У паходы» («В походы») написал песни белорусский советский композитор Юрий Семеняко.

Материалы в архивах и музеях 
Документы, посвящённые жизни и творчеству Павла Прудникова, можно найти в Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства (ф. 332). Экспозиции, посвящённые писателю, содержатся в Климовичском краеведческом музее и Браславском историко-краеведческом музее. Они полезны для исследования творчества и биографии этого автора, поскольку на данный момент издано ещё слишком мало критических материалов. Наибольший вклад в это дело внесли белорусские писатели и журналисты Алесь Мартинович и Леонид Моряков (их статьи приводятся в списке литературы).

Награды и звания 
 3 апреля 1992 года согласно Указу Президиума Верховного Совета Белоруссии № 1568-XII удостоен звания «Заслуженный работник культуры Республики Беларусь». 
 В 1995 году Павел Прудников за книгу «За колючей проволокой» был награждён премией Федерации профсоюзов Белоруссии.

Произведения 
 Песні грузчыкаў: Вершы. — , 1932. (в соавторстве с Я. Субачём)
 Час майго нараджэння. Вершы. — : Беларусь, 1968. — 112 с.
 Далёкае і блізкае // Вытокі песні. Аўтабіяграфіі беларускіх пісьменнікаў. — : Маст. літ., 1973. — 336 с., іл.
 Прысады: Вершы. — : Маст. літ., 1979. — 80 с., іл.
 Мая магістраль: Выбранае. Вершы, успаміны. — : Маст. літ., 1981. — 239 с., 1 л. партр.
 Заасцёр’е: Вершы, паэма. — : Маст. літ., 1986. — 126 с., іл.
 Заранка: Вершы: Для сярэд. шк. узросту / Маст. М. Д. Рыжы. — : Юнацтва, 1987. — 71 с., іл.
 Далёкае, але не забытае: Успаміны. — : Маст. літ., 1988. — 175 с.
 Познія ягады: Вершы, паэмы. — : Маст. літ., 1990. — 158 с.
 Крыніцы: Выбранае: Вершы і паэмы / Прадм. А. Марціновіча. — : Маст. літ., 1991. — 334 с., іл.
 Па знаёмых пякучых сцежках // Правда истории: память и боль / Сост. Н. М. Жилинский. — : Беларусь, 1991. — 432 с., [4] л., илл.
 За калючым дротам: Аповесці. — : Маст. літ., 1993. — 272 с.
 Пароша: Вершы. Паэма-аповесць. — : Маст. літ., 1996. — 142 с., іл.

См. также 
 Алесь Прудников

Примечания

Литература 
 Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. — Т. 13. — : БелЭн, 2001. — С. 48.
 Беларускія пісьменнікі (1917—1990): Даведнік / Склад. А. К. Гардзінскі; Нав. рэд. А. Л. Верабей. — : Маст. літ., 1994. — С. 442—443.
 Кобрын У. Не стукайся, старасць, у дзверы // Мінская праўда. 1981, 15 ліп.
 Маракоў Л. Пад страхам усё жыццё // Голас Радзімы. 1999. 29 снеж.
 Маракоў Л. Праз сорак смерцяў: Апошняе інтэрв’ю з П. Пруднікавым // ЛіМ. — 2000. — 28 красавіка. — С. 14—15.
 Маракоў Л. Рэпрэсаваныя літаратары, навукоўцы, работнікі асветы, грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі. 1794—1991. — Т. II. — С. 160—161.
 Марціновіч А. Вёрстамі любві і нянавісці // ЛіМ. — 1991. — 19 ліп. — С. 13.
 Марціновіч А. Ёсць гусінае возера…: [Да 90-годдзя з дня нараджэння Паўла Пруднікава] // Родная ніва. — 2001. — 15 верасня. — С. 2.
 Снегін В. «Нягучная песня мая…» // Чырвоная змена. 1981, 14 ліп.
 Старавыбарны П. Голас сэрца // Настаўніцкая газета. 1971, 7 ліп.

Ссылки 
 
 
 

Белорусские писатели
Белорусские поэты
Репрессированные в СССР
Заключённые Норильлага
Реабилитированные в СССР
Заслуженные работники культуры Республики Беларусь